Lingua buli (Ghana) (codice ISO 639-3 bwu)
Lingua buli (Indonesia) (codice ISO 639-3 bzq)